Robert Legrand peut désigner :
 Robert Legrand (1912-2006), historien français.

Robert Le Grand peut désigner :
 Robert Le Grand (1919-2008), militant breton.